Реше́тниково — посёлок городского типа в городском округе Клин Московской области России.

Население —  чел. ().

Расположен у границы с Тверской областью в 115 км к северо-западу от Москвы, в 16 км к северо-западу от районного центра — города Клина. Железнодорожная станция Решетниково на линии Москва — Тверь (также здесь начинается ветка на Конаково). Третий по численности населения населённый пункт городского округа Клин после городов Клин и Высоковск.

История 

Одно из первых упоминаний о населённом пункте датируется 1767 годом в Планах Генерального межевания Клинского уезда от 1766—1770 гг. В середине XIX века Решетниково стало полустанком на Николаевской железной дороге. В 1961 году здесь была открыта опытная путевая машинная станция Октябрьской железной дороги, осуществляющая капитальный ремонт пути на участке Москва — Бологое.

Южная часть посёлка Решетниково среди местных жителей называется Алфёрово. На официальном уровне это название не признано.

В 1920—1990-х годах в районе Решетникова осуществлялись массированные торфоразработки. В посёлке находилось Алфёровское торфопредприятие, работал торфобрикетный завод, действовала сеть узкоколейных железных дорог. В 1990-х—2000-х добыча торфа была свёрнута.

Статус посёлка городского типа — с 1966 года.

Население

Экономика 
Жители, занятые в посёлке, работают на железнодорожной станции, ОПМС-1 ОЖД (опытная путевая машинная станция Октябрьской железной дороги, занимается капитальным ремонтом пути на участке Москва — Бологое) и в сфере обслуживания. Большинство жителей работает вне поселка, в Клину, Твери, Москве.

Культура 
Корпус колледжа Подмосковья  (бывший Геологоразведочный техникум им. Л. И. Ровнина), участковая больница.

Образование 
В посёлке располагается одна средняя общеобразовательная школа и два отделения дошкольного образования :

 МБОУ Алферовская средняя общеобразовательная школа

 МБДОУ Детский сад №29 "Брусничка"

 МБДОУ Детский сад № 9 "Тополек"
Корпус колледжа Подмосковья  (бывший Геологоразведочный техникум им. Л. И. Ровнина)

Достопримечательности 
К северо-западу от посёлка находится государственный комплекс «Завидово» (со статусом национального парка).

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Московской области
 ОКАТО

Примечания 

Населённые пункты городского округа Клин
Посёлки городского типа Московской области